Коваль Олександр Іванович — український кінорежисер, народний артист України
 Коваль Олександр Іванович — український підприємець, політик і футбольний функціонер
 Коваль Олександр Миколайович — український футболіст
 Коваль Олександр Олександрович — солдат, загін «Азов», загинув у боях за Маріуполь.

Див. також 
 Коваль (значення)